А́нна-Маргари́та «О́на» Гра́уэр (; 24 февраля 1978, Мехико, Мексика) — мексиканско-канадская актриса.

Биография 
Анна-Маргарита Грауэр (настоящее имя Оны) родилась 24 февраля 1978 года в Мехико (Мексика) в семье немецкого, норвежского и венгерского происхождения. Мать Оны была поставщиком провизии. В детстве Грауэр переехала вместе со своей семьёй в Канаду и выросла в  (провинция Британская Колумбия).

Она дебютировала в кино в 1996 году, сыграв роль Дебры в эпизоде «Любовь Богов» телесериала «Скользящие». В 2004 году Грауэр сыграла роль Сэнди в фильме «Женщина-кошка». Всего она сыграла в 58-ми фильмах и телесериалах.

Она замужем за актёром Аароном Дадли. У супругов есть двое детей — сын (род.2004) и дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки